JN steht für:
 Jan Mayen, Ländercode der Insel nach dem „FIPS PUB 10-4 territory code“
 Zhangjiagang Jiangnan Automobile Manufacture, chinesischen Automobilhersteller
 Johnson-Nyquist-Rauschen, durch thermische Bewegung der Ladungsträger in elektrischen Schaltkreisen verursachtes Rauschen
 Junge Nationalisten, Jugendorganisation der rechtsextremen Partei NPD
 Jura neuchâtelois, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Jurisdiktionsnorm, österreichisches Gesetz, welches die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in Zivilrechtssachen regelt.
 XL Airways UK (IATA-Code), britische Charterfluggesellschaft

JN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet
 Tschechien: für Okres Jablonec nad Nisou, deutsch: Gablonz an der Neiße (auslaufend)

Abkürzung